Верхнеерусланское муниципальное образование — упразднённое в 2013 году муниципальное образование в составе Краснокутского района Саратовской области. Административный центр — село Верхний Еруслан. На территории поселения находилось 4 населённых пункта — 2 села, 1 посёлок и 1 железнодорожный разъезд.

Законом Саратовской области от 16 мая 2013 года № 85−ЗСО муниципальное образование город Красный Кут и Верхнеерусланское муниципальное образование преобразованы путём их объединения во вновь образованное муниципальное образование «Муниципальное образование город Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области» наделённое статусом городского поселения.

Населённые пункты 
 село Верхний Еруслан — административный центр;
 село Норки;
 посёлок Семенной;
 железнодорожный разъезд Хлебный;

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20090406173243/http://krkut.sarmo.ru/

Упразднённые сельские поселения Саратовской области
Упразднённые муниципальные образования Краснокутского района Саратовской области
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году